Agios Thomas steht für:

mehrere Orte
in Griechenland:
 Agios Thomas (Ätolien-Akarnanien), im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Region Westgriechenland
 Agios Thomas (Böotien), im Regionalbezirk Böotien, Region Mittelgriechenland
 Agios Thomas (Iraklio), im Regionalbezirk Iraklio, Region Kreta
 Agios Thomas (Preveza), im Regionalbezirk Preveza, Region Epirus

in Zypern:
 Agios Thomas (Zypern), im Bezirk Limassol

Sonstiges
 Agios Thomas (Diapories), Insel der Diaporischen Inseln im Saronischen Golf (Ägäis)

Siehe auch
 Sankt Thomas
 St. Thomas